Herman István
 Herman István (1947–2021) politikus, országgyűlési képviselő (2010–2014)
Hermann István
 Hermann István (1925–1986) filozófus
 Hermann István Egyed (1895–1970) premontrei kanonok, történész